Моргаду () — фамилия. Известные носители:
 Моргаду, Диогу (род. 1981) — португальский актёр, режиссёр, монтажёр, сценарист, продюсер и экс-модель.
 Моргаду, Камила (род. 1975) — бразильская актриса. См. также 
 Моргадо